Die römisch-katholische Pfarrkirche St. Nikolaus ist ein denkmalgeschütztes Kirchengebäude in Bensberg, einem Stadtteil von Bergisch Gladbach im Rheinisch-Bergischen Kreis (Nordrhein-Westfalen).

Architektur und Geschichte 
Der Vorgängerbau stammte vom 16. Jahrhundert. Die dreischiffige, neuromanische Backsteinbasilika wurde von 1877 bis 1883 nach Plänen von August Carl Lange errichtet. Das Querhaus liegt östlich, der Chor schließt fünfseitig. Die Nebengebäude und die Flankentürme stehen umgangartig um die Kirche herum. Der überdimensionierte Turm ist auf Fernwirkung berechnet. Die Schauseite zeigt zum Ort, die Südseite mit dem Hauptportal  steht in der Querhausfront. An den Chor ist eine Außenkapelle mit einer Kreuzigungsgruppe angebaut. Bei der umfassenden Sanierung von 1981 bis 1985 wurden im Schiff zur Unterstützung der Gewölbe Wandlisenen eingeführt. Im Chor wurden die ursprünglich auf Konsolen abgefangenen Dienste bis zum Boden verlängert.

Denkmal 
Die Kirche ist als Nr. 9 in der Liste der Baudenkmäler in Bergisch Gladbach eingetragen.

Ausstattung 
 Die Glasgemälde in den drei mittleren Fenstern des Chores und die Rosetten im Mittelschiff wurden 1933/34 nach Entwürfen von Fritz Schaefler und durch den Glasmaler Fritz Lauten gefertigt.
 die übrigen Glasgemälde hat Paul Weigmann entworfen
 Das Tabernakel wurde 1958 von Prof. Hein Wimmer aus Köln gestaltet
 Der Altarraum wurde 1985/86 neu gestaltet. Aus dieser Zeit stammt auch das Triumphkreuz
 Der romanische Taufstein aus Andesit ist vom Anfang des 13. Jahrhunderts. Er wurde von der alten Kirche in Refrath übernommen. Das kelchförmige Becken steht auf einer attischen Basis mit vier sog. Kopffüßlern undt Säulen mit Knospenkapitellen. Als Basen dienen Sandsteinkapitelle in Zweitverwendung
 Ein Vesperbild aus Holz vom Ende des 15. Jahrhunderts, die Fassung wurde 1932 erneuert

Orgel 

Die große Orgel der Kirche wurde 2004 von der Firma Rieger Orgelbau gebaut. Sie verfügt über 53 Register, verteilt auf drei Manuale und Pedal. Die Disposition ist wie folgt:

 Koppeln: II/I, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P
 Spielhilfen: 1000 Kombinationen

Literatur 
 Peter Opladen: Die Geschichte der Pfarre Bensberg, Bergisch Gladbach 1946
 Dehio, Georg, bearbeitet von Claudia Euskirchen, Olaf Gisbertz, Ulrich Schäfer: Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler. Nordrhein-Westfalen I Rheinland. Deutscher Kunstverlag, 2005 ISBN 3-422-03093-X

Weblinks 

 Geschichte der Kirche bei der Pfarrei St. Nikolaus und St. Joseph

Einzelnachweise 

Bergisch Gladbach, Nikolaus
Bergisch Gladbach, Nikolaus
Bergisch Gladbach
Bensberg Nikolaus
Nikolaus
Nikolaus
Bergisch Gladbach
Bauwerk von August Carl Lange